Alten ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Alten (Jenesien) (1223 m), ein Vorberg des Tschögglbergs in Jenesien, Südtirol
 Alten (Dessau-Roßlau), Stadtbezirk der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Alten-Buseck, Ortsteil der Gemeinde Buseck, Landkreis Gießen, Hessen
 Alten (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Alten TG, Weiler in Hauptwil-Gottshaus, Kanton Thurgau
 Alten ZH, Dorf in Kleinandelfingen, Kanton Zürich
 Alten (Kalifornien), Sonoma County, USA

ALTEN steht für:
 ALTEN, französischer Ingenieurdienstleister

Alten ist der Familienname folgender Personen:
 Alten (Adelsgeschlecht), niedersächsische Adelsfamilie, siehe dort zu Namensträgern
 Adolf Viktor Christian Jobst von Alten (1755–1820), kurbraunschweigischer Generalleutnant, Kommandeur, siehe Viktor von Alten (General, 1755)
 Bella Alten (1877–1962), deutsch-britische Sängerin
 Carl von Alten (1764–1840), deutscher General und Staatsmann
 Ferdinand von Alten (1885–1933), deutscher Schauspieler
 Folbert van Alten-Allen (1635–1715), niederländischer Maler
 Franz von Alten (1812–1889), deutscher Offizier und Politiker, MdR

 Hans-Henning von Alten (1890–1947), deutscher Offizier, Generalmajor der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Hedwig von Alten (1847–1922), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Heinz-Wilhelm Alten (1929–2019), deutscher Mathematiker
 Jobst von Alten (1513–1568), Markgräflich Brandenburgischer Hofmarschall, Erbherr auf Hemmingen
 Jürgen von Alten (1903–1994), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Karl von Alten (General, 1833) (1833–1901), deutscher General der Kavallerie
 Karl Georg Edmund von Alten-Linsingen (1843–1916), hannoverscher, später preußischer Offizier, Kammerherr, Major und Flügeladjutant von Kaiser Wilhelm II.
 Konrad Karl von Alten (1857–1927), deutscher Generalleutnant
 Kurt von Alten (1864–1927), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Luise von Alten (1832–1911), deutsche Hofdame der britischen Königin Victoria
 Martin Friedrich van Alten (1762–1843), preußischer Baubeamter und Hochschullehrer
 Mathias J. Alten (1871–1938), deutsch-US-amerikanischer Maler
 Odal von Alten-Nordheim (1922–2004), deutscher Politiker (CDU), MdB

 Wietse van Alten (* 1978), niederländischer Bogenschütze
 Wilhelm Gerhard von Alten (1859–1935), deutscher Generalmajor
 Wilken von Alten (1885–1944), deutscher Kunsthistoriker und Kustos

Siehe auch:

 Ahlten (Lehrte, Niedersachsen)
 Althen (Begriffsklärung)
 Alter (Begriffsklärung)
 Alte (Begriffsklärung)
 Alden (Begriffsklärung)
 Alton (Begriffsklärung)